8 millimetri – formato di pellicola cinematografica
 Video8 – sistema di registrazione analogico su cassetta detto anche 8mm
 8 mm – calibro delle armi da fuoco
 8mm – gruppo pop-rock statunitense
 8mm - Delitto a luci rosse (8mm) – film del 1999 diretto da Joel Schumacher
 8mm 2 - Inferno di velluto (8mm 2) – film del 2005 diretto da J. S. Cardone
 8 mm – programma televisivo di Italia 1 degli anni novanta